Osoby o tym nazwisku:
 Bożenna Zawirska – polska patomorfolożka i onkolożka, profesorka nauk medycznych, nauczycielka akademicka
 Renata Zawirska-Wojtasiak – polska biochemiczka i technolożka żywności